Двабзу () — село в Грузии. Находится в Озургетском муниципалитете края Гурия. Является центром сельской общины (сёла Двабзу, Гагма Двабзу).

Этимология 
Согласно Николаю Марру, название Двабзу имеет абхазское происхождение и родственно названию области Басан в Армении.

Географическое положение 
Село расположено на левом берегу реки Натанеби, на высоте 130 метров над уровня моря, в 5 километрах от Озургети.

История 
В 1830-х годах в селе активно развивалась торговля и устраивались еженедельные торги.

В Двабзу жили семьи грузинских купцов-католиков: Туманишвили, Меликишвили, Багдошвили, Залинашвили и другие. В 1830-х годах в Двабзу проживало восемь католических семей.

В 1879 году в селе открылась двухклассная школа, в 1890-х годах — шелкопрядильная мастерская и школа Гурийского торгово-промышленного товарищества «Шуамавали», в 1899 году — библиотека.

В 1908 году в пяти сёлах общины Двабзу проживало 3917 человек: 1942 мужчины и 1975 женщин.

Население 
По результатам переписи 2014 года, в селе жил 1171 человек, из них 1161 — грузины.

Инфраструктура 

В селе есть общеобразовательная школа и поликлиника, а также асфальтный завод. В 2010-х годах в селе проходила газификация.

Достопримечательности 
В центре села стоит каменная православная церковь Святого Георгия 1874 года постройки.

В селе находится этнографический музей, основанный в 2009 году на базе дома-музея Шалвы Радиани. В музее выставлены экспонаты, отражающие этнографическую и бытовую культуру Гурии. 14 января во дворе музея отмечается народный праздник «Каланда».

Знаменитые уроженцы 
 Лалиони (Арсен Мамулашвили; 1886—1918) — писатель.
 Александр Глонти (1912—1999) — филолог, фольклорист.

Примечания 

Населённые пункты Озургетского муниципалитета